Název Alanta může znamenat:
 obec v Litvě:
 Alanta (městys) – městys v Litvě v okrese Molėtai, na soutoku řek Alanta a Virinta
 Pakalnės Alanta – ves v Litvě v okrese Molėtai, 2 km na jihozápad od Alanty
 Alanta (Raguva) – ves v Litvě v okrese Panevėžys, nedaleko od Raguvy
 Alanta (Vadokliai) – samota v Litvě v okrese Panevėžys, nedaleko od Vadokliů
 řeka:
 Alanta (Virinta) – řeka v Litvě, v okrese Molėtai, levý přítok řeky Virinta
 Alanta (Nevėžis) – řeka v Litvě, v okrese Panevėžys, levý přítok řeky Nevėžis

Sledujte také 
 Alantės
 Alantas